Кевин Генитц (); () — люксембургский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2014
 1-й Grand Prix François-Faber (юниоры)
 2-й  Чемпионат Люксембурга — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2-й Тур Страны Во (юниоры)
 2015
 1-й  Чемпион Люксембурга — Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й Grand Prix François-Faber (юниоры)
 6-й Чемпионат Европы — Групповая гонка (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион Люксембурга — Индивидуальная гонка 
 1-й  Чемпион Люксембурга — Групповая гонка 
 5-й Чемпионат Люксембурга — Индивидуальная гонка
 5-й Чемпионат Люксембурга — Групповая гонка
 8-й Чемпионат Европы — Групповая гонка 
 2017
 6-й Хроно Наций 
 6-й Тур Фландрии U23
 2019
 1-й  Чемпион Люксембурга — Индивидуальная гонка 
 2-й Чемпионат Люксембурга — Групповая гонка
 6-й Букль де л’Он
 7-й Чемпионат Европы — Групповая гонка 
 8-й Париж — Камамбер
 8-й Тур Фландрии U23
 10-й Гран-при Плюмлека и Морбиана

Примечания

Ссылки 
 Генитц, Кевин на FirstCycling
 Генитц, Кевин Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Люксембурга
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года